Sankt Pauli Bekehrung bzw. Hl. Pauli Bekehrung steht für:

 Damaskuserlebnis, die Bibelgeschichte der Bekehrung vom Saulus zum Paulus 
 Pauli Bekehrung, 25. Januar, Gedenktag der Bibelgeschichte
 zahlreiche Kirchen dieses Patroziniums, siehe Pauli-Bekehrungs-Kirche